

Musica 
Blur – rock band britpop britannica
 Blur – album dei Blur del 1997
 Blur – singolo di MØ del 2018

Altro 
Blur – videogioco di corse in stile arcade
Blur – termine usato in grafica per riferirsi alla sfocatura
Blur – personaggio dei fumetti Marvel Max